O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, com sede em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, é um órgão da Justiça do Trabalho, pertencente ao Poder Judiciário da República Federativa do Brasil. Composto por 18 desembargadores, o Tribunal representa a segunda instância da Justiça do Trabalho no estado, sendo responsável por julgar os recursos judiciais envolvendo as decisões das 60 varas do trabalho catarinenses.

Histórico 
Em 1981, o TRT12 foi criado pela Lei nº 6.928, de 7 de julho de 1981, e instalado no dia 11 de dezembro de 1981.

Ver também 
 Tribunal Regional do Trabalho
 Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
 Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
 Tribunal Superior do Trabalho
 Supremo Tribunal Federal

Ligações externas 
 Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

Tribunais do Brasil
Justiça do trabalho no Brasil
Tribunais trabalhistas